Het ATP-toernooi van Tokio 2000 (met de officiële naam Japan Open Tennis) werd van 9 tot en met 15 oktober 2000 gehouden in de Japanse hoofdstad Tokio. Er werd gespeeld op de hardcourt­buiten­banen van het Ariake Colosseum.

Enkelspel

Geplaatste spelers 
De eerste acht geplaatste spelers ontvingen een vrijstelling voor de eerste ronde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

2000
Tokio